2019 Danish FIM Speedway Grand Prix sponsored by ECCO – ósma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 7 września 2019 na stadionie Speedway Center w Vojens.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Mikkela Michelsena. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Michael Jepsen Jensen i Anders Thomsen.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert.
 (#45)  Greg Hancock → (#505)  Robert Lambert

Trening przed zawodami został odwołany z powodu opadów deszczu, w związku z czym pozycje startowe zostały rozlosowane. Losowanie pozycji startowych odbyło się 6 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Dania
2019
2019 w Danii